Smolik:
 smolik Pissodes – rodzaj chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych
 smolik drągowinowiec
 smolik harcyński
 smolik jodłowiec
 smolik sosnowiec
 smolik szyszkowiec
 smolik znaczony
 smolik Hymenops – rodzaj ptaka z rodziny tyrankowatych

Nazwisko 
Smolik, Smolík, Šmolík, są słowiańskie nazwiska:
 Andrzej Smolik – polski producent muzyczny
 Smolik – tytuł solowego albumu Andrzeja Smolika
 Claudia Smolik – austriacka polityk
 Kasper Smolik h. Kotwicz (zm. 1588) – dworzanin królewski, działacz reformacyjny
 Marcin Smolik – polski filolog angielski
 Michael Smolik – niemiecki zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Przecław Smolik – polski lekarz, etnograf

Polskie nazwiska